Монтальбан ()  —   город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас.  Население — 1408 человек (на 2010 год).

Экономика 
Население в основном занято в горнодобывающей промышленности. Ведение сельского хозяйства осложнено суровым климатом и неудобным рельефом.

Население

Примечания

Ссылки 
 Peña la Rueda
 Casa El Plano

Муниципалитеты Теруэля
Города Теруэля